Honoré Jacquinot (1815–1887), botánico y ornitólogo francés
 Louis Jacquinot (1898–1993), abogado y diputado francés